Custodie steht für:

 Custodie (Einheit), ein historisches Volumenmaß

Siehe auch:
 Custodia
 Kustodie